Kidnap peut faire référence à :
 Kidnap, un groupe de musique français formé en 1978 ;

 , un film italien de Giovanni Fago, sorti en 1974 ;
 Kidnap, un film indien de Bollywood réalisé par Sanjay Gadhvi, sorti en 2008 ;
 Kidnap, un film américain réalisé par , sorti en 2017.